Василий Немирович-Данченко:
 Немирович-Данченко, Василий Иванович (1848—1936) — писатель, брат Владимира Ивановича Немировича-Данченко.
 Немирович-Данченко, Василий Михайлович (род. 1940) — российский композитор и театральный деятель, внук Владимира Ивановича Немировича-Данченко.